Muskingum Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Muskingum Township (Muskingum County, Ohio)
 Muskingum Township (Washington County, Ohio)